Auguste Morel (1809-1881), compositeur et critique musical français ;

 Auguste Morel (1921-1974), aviateur français.